Семука́чский сельсовет () — административно-территориальная единица Могилёвского района Могилёвской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Семукачи.

Состав 
Включает 29 населённых пунктов:

 Александров — деревня
 Александров — посёлок
 Большие Белевичи — деревня
 Большое Запоточье — деревня
 Возрождение — деревня
 Городище — деревня
 Катвино — деревня
 Коркать — деревня
 Майщина — деревня
 Малое Запоточье — деревня
 Малые Белевичи — деревня
 Михайловск — деревня
 Николаевка — деревня
 Новая Нива — деревня
 Новобелица — деревня
 Олень — деревня
 Ольховка — деревня
 Орлянка — деревня
 Островщина — деревня
 Павловск — деревня
 Перемога — деревня
 Поддубье — деревня
 Пуща — деревня
 Рог — деревня
 Семукачи — агрогородок
 Синюга — деревня
 Смолярня — деревня
 Химница — деревня
 Ямище — деревня

Упразднённые населенные пункты на территории сельсовета:
 Борок — деревня
 Рубеж — деревня
 Укружье — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Могилёвский райисполком

Сельсоветы Могилёвского района